

Musica 
 U.S. Girls – gruppo musicale canadese

Televisione 
 Us Girls – sitcom britannica
 Us Girls – programma televisivo filippino